Польша дебютировала на летних Олимпийских играх в 1924 году в Париже, и с тех пор польские спортсмены не пропустили ни одной летней Олимпиады, кроме Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году. На зимних Олимпийских играх польские спортсмены впервые приняли участие также в 1924 году в Шамони и с тех пор не пропустили ни одной зимней Олимпиады.

За время выступления на Олимпийских играх поляки завоевали 302 олимпийских медали: 72 золотых, 92 серебряных и 138 бронзовых. Практически все медали были завоёваны на летних Олимпийских играх. Больше всего медалей польские спортсмены завоевали в соревнованиях по лёгкой атлетике и боксу.

Также Польша завоевала 8 медалей на Олимпийских конкурсах искусств, из них 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Национальный олимпийский комитет Польши был образован в 1918 году и принят МОК в 1919 году.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали на Олимпийских Конкурсах искусств

Медали по видам спорта

Медали по летним видам спорта

Медали по зимним видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Польши на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Польша на официальном сайте Олимпийского движения